Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Sanya 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Erika Sema e Saisai Zheng che hanno battuto in finale Chen Liang e Yi-Miao Zhou 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Erika Sema /  Saisai Zheng (Campionesse)
 Jing-Jing Lu /  Sheng-Nan Sun (quarti di finale)

 Julija Bejhel'zymer /  Iryna Burjačok (semifinali)
 Shao-Yuan Kao /  Yi-Jing Zhao (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Sanya 2012